Aloisio ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Aloisio (* 1992), Schweizer Wasserspringer
 Ottorino Aloisio (1902–1986), italienischer Architekt

Aloísio ist der Spielername folgender Fußballspieler:
 Aloísio Pires Alves (* 1963), brasilianischer Fußballspieler 
 Aloísio da Silva Filho (* 1974), brasilianischer Fußballtorhüter 
 Aloísio José da Silva (* 1975), brasilianischer Fußballspieler 
 Aloísio dos Santos Gonçalves (* 1988), brasilianischer Fußballspieler